Maranhensi – abitanti di Maranhão
Maranhensi – abitanti di São Sebastião do Maranhão